Сысь-Вож:

 Сысь-Вож (приток Прупта) — река в России, протекает в Республике Коми. 
 Сысь-Вож (приток Сысь-Ю) — река в Российской Федерации, протекает в Республике Коми.